Мохамед Салим Фарес (; 15 февраля 1996, Обервилье, Франция) — алжирский футболист, защитник клуба «Лацио». Выступал за сборную Алжира.

Фарес родился во Франции в семье алжирских эмигрантов.

Клубная карьера 
Фарес — воспитанник клуба «Бордо». В 2013 году он попал в академию итальянского «Эллас Верона». 2 декабря 2014 года в поединке Кубка Италии против «Перуджи» Мохамед дебютировал за основной состав. 14 декабря в матче против «Удинезе» он дебютировал в итальянской Серии A, заменив во втором тайме Алессандро Агостини. В 2016 году клуб вылетел в Серию B, но Фарес остался в команде и завоевав место в основе, помог «Эллас Вероне» спустя год вернуться в элиту.

1 июля 2018 года Мохамед переходит из Вероны в клуб СПАЛ .27 января 2019 года в матче против Пармы игрок забил свой первый гол за Верону .

Карьера в сборной 
7 октября 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Камеруна Фарес дебютировал за сборную Алжира.

Достижения 
 Сборная Алжира
 Обладатель Кубка африканских наций: 2019

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Алжира
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Дженоа»